Judenkopf oder Judenköpfe ist der Name von Bergen und Erhebungen:

in Deutschland:
 Judenkopf (Lorsbach) (410,0 m), in der Gemarkung Lorsbach im Taunus, Main-Taunus-Kreis, Hessen
 Judenkopf (Neuenhain), bei Neuenhain im Taunus, Main-Taunus-Kreis, Hessen
 Judenkopf (Schmitten) (613,8 m), bei Schmitten im Taunus, Hochtaunuskreis, Hessen
 Judenkopf (Hunsrück) (ca. 517 m), bei Britten im südwestlichen Hunsrück, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland
 Judenkopf (Thüringer Wald) (712,2 m), bei Brotterode im Thüringer Wald, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
in Österreich:
 Judenköpfe (Mieminger Gebirge) im Mieminger Gebirge, Tirol

Judenkopf steht auch für:
 Judenköpfe, Werk des österreichischen Schriftstellers und Übersetzers Samuel Meisels
 Meißner Judenkopf im Wappen von Borna